Мохали — топоним и фамилия:

Топоним 
 Мохали — город в индийском штате Пенджаб.
 Мохали — округ в индийском штате Пенджаб.

Фамилия 
 Мохали, Иоланда (1909—1978) — бразильская художница.
 Мохали, Табисо — спортсмен-марафонец из Лесото.

См. также 
 Мухали